Porta Vittoria (già porta Tosa) – porta di Milano
 Porta Vittoria – porta di Sabbioneta
 Porta Vittoria – porta di Verona